Сент-Элали ( — Святая Евлалия) — топоним:

 Сент-Элали — город в Канаде, Квебек.
 Сент-Элали — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Сент-Элали — коммуна во Франции, департамент Жиронда.
 Сент-Элали — коммуна во Франции, департамент Канталь.
 Сент-Элали — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Сент-Элали — коммуна во Франции, департамент Од.
 Сент-Элали-д’Ан — коммуна во Франции, департамент Дордонь.

См. также 
 Санта-Эулалия